Konradswalde ist der deutsche Name von Orten im heutigen Polen bzw. Russland:
 Konradswalde, Kreis Habelschwerdt, Schlesien:  Konradów (Lądek-Zdrój), Dorf im Powiat Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Konradswalde, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Konradswalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Konstantinowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Konradswalde, Kreis Stuhm, Westpreußen: Koniecwałd, Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen